Echinomya är ett släkte av tvåvingar. Echinomya ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Echinomya

en:Tachina